Nordstrand je lahko:
 Nordstrand, Nemčija
 Nordstrand, Norveška
 Nordstrand (priimek)